Стюрбьёрн Сильный (др. сканд. Styrbjörn Sterki) — претендент на престол Швеции, сын короля Олафа II Бьёрнссона и племянник его соправителя Эрика VI Победоносного. Эрик VI разбил войска Стюрбьёрна в битве на Фюрисвеллире и убил племянника.

Его сыном (но не от Тиры) был Торкель Стюрбьёрнссон, а внучкой — Гита Торкельсдоттир, жена Годвина Уэссекского.

Саги 
Стюрбьёрн Сильный является главным действующим лицом «Пряди о Стюрбьёрне — шведском претенденте». Также его история упоминается в «Саге о Людях с Песчаного Берега», «Саге о Хервёр», «Саге о потомках Кнута» и «Деяниях данов». В меньшей степени он фигурирует в сагах «Круг Земной» и «Сага об Ингваре Путешественнике».

Примечания

Литература 
 Henrikson, Alf: Stora mytologiska uppslagsboken.
 Jómsvíkíngasaga ok Knytlínga 1828 edition
 Carl L. Thunberg (2012): Slaget på Fyrisvallarna i ny tolkning (The Battle of Fýrisvellir in a New Interpretation)
 
  (with the tale of Styrbjörn)
 Cultural Paternity in the Flateyjarbók Óláfs saga Tryggvasonar by Elizabeth Ashman Rowe (this scholar has got Eric's agreement with Odin slightly wrong. Eric did not promise 10 years to Odin, he promised to belong to Odin after 10 years)

Йомсвикинги
Принцы Швеции